Farleigh – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset, w North Somerset
 Farleigh – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey
 Farleigh – miejscowość w Australii, w stanie Queensland